Демидово — деревня в Череповецком районе Вологодской области.

Входит в состав Мяксинского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Мяксинский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Череповца — 23 км, до центра муниципального образования Мяксы — 7 км. Ближайшие населённые пункты — Лаврово, Филимоново, Кустец, Максаково.

По переписи 2002 года население — 1 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Череповецкого района